Lehmphul ist der Familienname von:

 Erika Lehmphul (* 1937), deutsche Filmeditorin der DEFA
 Hans-Reinhard Lehmphul (1938–2009), deutscher Maler der Moderne
Siehe auch:
Lehmpfuhl